Mala Bukovica je lahko:
 Mala Bukovica, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Mala Bukovica (Slovenija)